Willem de Zwijgerkerk (Amsterdam), een protestantse kerk in Amsterdam
 Willem de Zwijgerkerk (Oegstgeest), een voormalige kerk van de gereformeerde gemeente in Oegstgeest
 Willem de Zwijgerkerk (Utrecht), een rooms-katholieke parochiekerk in Utrecht